Aqquteeraq bezeichnet:
 Aqquteeraq (Sund, bei Kangeq), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aqquteeraq (Sund, bei Narsaq), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aqquteeraq (Sund, Qaqortoq), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland